Maria Anna Habsburg (ur. 6 października 1738 w Wiedniu; zm. 19 listopada 1789 w Klagenfurt am Wörthersee) – arcyksiężniczka austriacka.

Maria Anna Józefa Antonia Joanna urodziła się jako córka arcyksiężniczki Marii Teresy i jej męża Franciszka I Lotaryńskiego. Fakt, że urodziła się jako córka arcyksiężniczki i księżnej a nie cesarzowej, miał duże znaczenie w jej stosunkach z resztą rodzeństwa, które często wytykało jej ten fakt. Jej braćmi byli cesarze Józef II Habsburg i Leopold II, a młodszą siostrą francuska królowa Maria Antonina.

Maria Anna była następczynią tronu w latach 1740–1741, przed narodzeniem swojego brata Józefa, późniejszego cesarza.

Marianna była inteligentna, słabego zdrowia, podatna na infekcje, kaleka (garb na plecach wynikły prawdopodobnie w przebiegu gruźlicy kości). Jej kalectwo przekreśliło szanse arcyksiężniczki na małżeństwo, chociaż swego czasu swatano ją księciu sabaudzkiemu. Był to jedyny starający się o jej rękę, który wycofał się po dokładnym zapoznaniu się ze stanem jej zdrowia nie rokującym na potomstwo. 

Marianna była bardzo zazdrosna o swoją matkę. Podobno Maria Anna w pewnym momencie zapadła na zdrowiu z powodu faworyzowania przez Marię Teresę jej siostry Marii Krystyny.

Arcyksiężniczka nigdy nie wyszła za mąż ani nie opuściła domu. Po śmierci matki poświęciła się życiu duchownemu.

Habsburgowie Lotaryńscy
Urodzeni w 1738
Zmarli w 1789